Bagnasco – comune italiano in provincia di Cuneo
Angelo Bagnasco – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Arnaldo Bagnasco – autore televisivo, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano
Arnaldo Bagnasco – sociologo italiano 
Erminio Bagnasco – scrittore, giornalista e militare italiano
Gabriele Bagnasco – politico italiano
Giancarlo Bagnasco – calciatore italiano
Girolamo Bagnasco – scultore italiano
Roberto Bagnasco – politico italiano
Umberto Bagnasco II – calciatore italiano